Армя́нское неоязы́чество или этани́зм () — совокупность армянских неоязыческих движений реконструкцистского толка, ставящих своей целью воссоздание этнической религии древних армян. Последователи этанизма называют себя эта́нос ().

История 
История армянского неоязычества началась в начале XX века в связи с публикацией труда называемого Цехакрон (, ) философа и военно-политического деятеля Гарегина Нжде.

Религия приняла официальную форму сразу после распада Советского Союза в 1991 году. На волне подъёма народных настроений, Слак Какосян основал организацию Арординери Ухт. Некоторые из основоположников бывшей правящей Республиканской партии Армении, в том числе Ашот Навасардян, поддерживали этанизм.

Примечания

Литература 
 Konrad Siekierski, Yulia Antonyan. A Neopagan Movement in Armenia: the Children of Ara. In Native Faith and Neo-Pagan Movements in Central and Eastern Europe. Kaarina Aitamurto, Scott Simpson. Acumen Publishing, 2013. ISBN 1844656624
 Yulia Antonyan. «Re-creation» of a Religion: Neo-paganism in Armenia. Yerevan State University. Published on Laboratorium, n. 1, Saint-Petersburg, 2010

Ссылки 
 Официальный сайт организации «Арординери Ухт» 
 Армянские Арии отпраздновали праздник сотворения

Армянское неоязычество